Galene – forma femminile greca del nome proprio di persona Galeno
Galene – una delle Nereidi
427 Galene –  asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Galena (disambigua)